The Black bezeichnet:
 The Black (Album), Musikalbum von Asking Alexandria

Bands:

 The Black (italienische Band), italienische Heavy-Metal- und Progressive-Rock-Band
 The Black (schwedische Band), schwedische Black-Metal-Band
 The Black (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rock-Band

Siehe auch:
 Black